Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brandon Coupe e Paul Rosner che hanno battuto in finale Nebojša Đorđević e Óscar Ortiz 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (semifinali)
 Karim Alami /  Lucas Arnold Ker (quarti di finale)

 Oleg Ogorodov /  Tom Vanhoudt (primo turno)
 Nebojša Đorđević /  Óscar Ortiz (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 1997